Еле́на Виногра́дова: Виноградова, Елена Борисовна (род. 1933) — российский энтомолог, диптеролог.
 Виноградова, Елена Владиславовна (род. 1964) — советская и российская легкоатлетка.
 Виноградова, Елена Константиновна (род. 1937) — советский и российский искусствовед.